Hardberg steht für:
 Hardberg (Odenwald) (593,1 m), Berg im Odenwald bei Abtsteinach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Hardberg (Schwarzwald) (374,7 m), Berg im Schwarzwald bei Balg (Baden-Baden), kreisfreie Stadt in Baden-Württemberg
 Hardberg, ein Berg im Siebengebirge in Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hardtberg (Begriffsklärung)
 Hartberg (Begriffsklärung)